Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Laura Dupont che ha battuto in finale Brigitte Cuypers 6-4, 6-7, 6-1.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (secondo turno)
 Renáta Tomanová (primo turno)
 Tanya Harford (primo turno)
 Zenda Liess (secondo turno)

 Janet Newberry (secondo turno)
 Ruta Gerulaitis (primo turno)
 Pam Teeguarden (semifinali)
 Rayni Fox (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1979